Großbritannien und Irland bezeichnet:
 Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland

Großbritannien und Irland ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Alfred von Großbritannien, Irland und Hannover
 Alice von Großbritannien und Irland
 Amalia von Großbritannien, Irland und Hannover
 Anna von Großbritannien, Irland und Hannover
 Augusta Sophia von Großbritannien, Irland und Hannover
 Beatrice von Großbritannien und Irland
 Charlotte Auguste von Großbritannien, Irland und Hannover
 Helena von Großbritannien und Irland
 John Charles Francis von Großbritannien und Irland
 Louise von Großbritannien und Irland
 Louise von Großbritannien, Irland und Hannover

 Maud von Großbritannien und Irland
 Sophia von Großbritannien, Irland und Hannover